Валерий Сысоев:
 Сысоев, Валерий Сергеевич (род. 1942) — советский и российский государственный деятель, спортивный функционер, президент ФК «Динамо» (1991—1992).
 Сысоев, Валерий Эммануилович (Мануйлович; 1857—1905) — русский прозаик, натуралист.